Bridger Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bridger Peak (Montana)
 Bridger Peak (Utah)
 Bridger Peak (Wyoming)